

Барановець (Барновець) — село в гміні Лабова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Барновець — село в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства